Зорянська сільська громада — територіальна громада в Україні, в Рівненському районі Рівненської области. Адміністративний центр — с. Зоря.

Площа громади — 193,4 км², населення —  осіб (2020).

Населені пункти 
У складі громади 15 сіл:
 Білів
 Голишів
 Грабів
 Дерев'яне
 Диків
 Застав'я
 Зоря
 Новожуків
 Новостав
 Новостав-Дальній
 Олишва
 Радухівка
 Сморжів
 Старожуків
 Сухівці

Примітки

Посилання 
 Зорянська територіальна громада // Децентралізація дає можливості
 

засновані в Україні 2020